Stazione di Borghetto Parmense
 Stazione di Borghetto Santo Spirito
 Stazione di Borghetto sull'Adige